Goold ist der Familienname folgender Personen:

 Abba Goold Woolson (1838–1921), US-amerikanische Schriftstellerin
 Charles Goold (* ≈1990), amerikanischer Jazzmusiker (Schlagzeug)
 Charles „Ned“ Goold (* 1959), amerikanischer Jazzmusiker (Saxophone)
 George Patrick Goold (1922–2001), britischer Klassischer Philologe mit dem Schwerpunkt Latinistik
 Hamilton Goold-Adams (1858–1920), irischer Offizier und Kolonialbeamter
 James Goold, Baron Goold (1934–1997), britischer Politiker
 Rupert Goold (* 1972), englischer Theaterregisseur
 Vere Thomas Goold (1853–1909), irischer Tennisspieler und erster irischer Meister, später wegen Mordes verurteilt

Siehe auch:
 Gould
 Gold (Begriffsklärung)